Haven puede referirse a:

Cine y televisión 
 Haven (2001), película (TV) de John Gray.
 Haven (2004), película de Frank E. Flowers - Traducidad como "Paraíso de violencia" (Arg.).
 Haven (2010-2012), serie de TV.

Toponimia 
 Haven (Australia)
 Haven (Kansas)

Otros 
 Haven Metcalf (1875 - 1940), botánico y micólogo estadounidense.
 Haven, lugar ficticio de la saga de libros Dragonlance.